Вырез
 Кливидж — глубокий вырез в женской одежде от ключицы до груди и ниже, при котором плечи остаются прикрытыми тканью.
 Декольте — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями.
 Гитарный вырез — углубление в верхней части корпуса гитары, прилегающей к грифу, предназначенное для облегчения доступа к верхним ладам